Wapen van De Mortel, heraldisch wapen
Van de Mortel (Deurne), geslacht uit Deurne
Jan Van de Mortel (schaker), schaker (1975-)
Petrus Antonius van de Mortel, Nederlands burgemeester
Andries Hubertus van de Mortel, Nederlands burgemeester
Roderick van de Mortel, politicus
Jan Willem van de Mortel (1751-1840), politicus
Jan Willem van de Mortel (1795-1863), politicus
Jan Willem van de Mortel, doorverwijspagina